Plaats in Indonesië
 Talang Alai (Air Periukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Talang Alai (Semidang Alas Maras), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu